Efrem Zimbalist – musicista e direttore d'orchestra statunitense
 Efrem Zimbalist Jr. – attore statunitense
 Sam Zimbalist – produttore cinematografico e montatore statunitense
 Stephanie Zimbalist – attrice statunitense